«Империя» — испанский телесериал, выпущенный 5 сентября 2012 года на канале Antena 3. Как и в его приквеле, «Римская Испания, легенда», действие происходит во II веке до н. э.. Сериал был произведен Bambú Producciones с бюджетом приблизительно в 20 млн. евро. Первый эпизод получил 10,9% доли экрана, что приводит к 1.849.000 зрителей, меньше, чем ожидалось, принимая во внимание большой маркетинг, вложенный в него.

Первый сезон состоит из 6 серий. Изначально было предусмотрено 13 эпизодов, но позднее было решено выпустить только 6 эпизодов. Его съемки начались 7 марта 2012 года и закончились 8 июля того же года. Наконец, в четверг, 11 октября, испанский канал Antena 3 заявил об окончании сериала в связи с малой аудиторией.

В ролях

Список серий

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ficha de la serie на Filmaffinity.

Телесериалы Испании 2012 года
Исторические телесериалы Испании
Телесериалы на испанском языке
Телевизионные мини-сериалы 2012 года
Фильмы о Древнем Риме
Исторические телесериалы о II веке до н. э.